La Coppa delle nazioni africane 1992 fu la diciottesima edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La manifestazione fu organizzata dal Senegal. Rispetto all'edizione precedente mutò la formula del torneo e il numero delle squadre partecipanti: le nazionali erano divise in quattro gruppi composti da tre squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone avanzavano il turno per disputare i quarti di finale. Vinse per la prima volta in assoluto la , battendo in finale il  dopo un'interminabile serie di calci di rigore.

Squadre qualificate 

, qualificato d'ufficio in qualità di paese ospitante

, qualificata d'ufficio in qualità di detentrice del titolo

Città e stadi

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Collegamenti esterni